Mamone ist der Familienname folgender Personen:

 Nicola Devico Mamone (* 1976), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Pascual Mamone (1921–2012), argentinischer Bandoneonist, Arrangeur, Bandleader und Tangokomponist